«Свобо́дный со́кол» (полное название ООО «Липецкая трубная компания „Свободный сокол“») — российский металлургический завод.

Одно из основных предприятий города Липецка, расположенное на Заводской площади, 1.

История 
28 января 1899 года было создано бельгийское акционерное общество — «Тамбовское анонимное горно-металлургическое общество». Тогда же в Липецке (на месте города Сокольска) началось строительство Сокольского металлургического завода. После того как 10 октября 1900 года были сданы две первые доменные печи, завод заработал.

После национализации в 1918 году заводчане решили переименовать своё предприятие. С января 1923 года на рабочем собрании Сокольский завод стал заводом «Свободный сокол».

7 ноября 1934 года отлита первая чугунная водопроводная труба в труболитейном цехе № 1. С тех пор по сей день «Свободный сокол» специализируется на производстве труб.

Вдоль территории завода проходит железнодорожная линия Грязи — Елец. Специально для завода на ней построили станцию Чугун-1.

В декабре 2008 года ЛМЗ «Свободный сокол» грозил технический дефолт . Весной 2009 года разрушено оборудование большей части производственных цехов, исключая до́менные (которые частично продолжают свою работу), демонтировано, а сами цеха, включая исторические, были снесены. 13 мая 2013 года арбитражный суд Липецкой области признал липецкий металлургический завод «Свободный сокол» банкротом.

С 2013 года Липецкая трубная компания «Свободный сокол» изготавливает трубы и фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. На сегодняшний день входит в перечень системообразующих организаций и является ведущим производителем в России и странах СНГ труб и фасонных частей к ним из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)  а также крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения.

Памятники 
Несколько корпусов завода, которые были построены в конце XIX — начале XX века, имеют статус .

Сегодняшнее состояние 

Липецкая трубная компания «Свободный сокол» изготавливает трубы и фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. На данный момент предприятие входит в перечень системообразующих организаций, а также является единственным в России и на территории СНГ производителем уникальных труб и фасонных частей из ВЧШГ для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения.

В 2019—2020 годах в адрес ЛТК «Свободный сокол» была осуществлена попытка рейдерского захвата, путем незаконного возбуждения уголовных дел и прямого вымогательства у руководства завода. Благодаря активным действиям компании, после вмешательства Генеральной прокуратуры России и правозащитных организаций справедливость была восстановлена.

В состав предприятия входят семь цехов и производств с развитой инфраструктурой, оно рассчитано на ежегодное производство 300 тысяч тонн труб и соединительных фасонных частей из высокопрочного чугуна с широким спектром соединений и покрытий.

Компания имеет разветвлённую дилерскую сеть практически во всех регионах Российской Федерации, а также на территории стран СНГ, и осуществляет поставки за рубеж в Европу и Азию.

Трубы диаметром (Ду) от 80 до 1000 мм производятся центробежным способом и имеют несколько видов раструбных соединений, включая замковые соединения. Данный вид соединений  способен выдерживать достаточно большие нагрузки, связанные с диаметральным прогибом, так как соединение не является жёстким, угол осевого отклонения может составлять , при этом сохраняется полная герметичность. Также данные виды замковых соединений могут успешно применяться в бестраншейных методах прокладки. Внутри вся трубная продукция имеет цементно-песчаное покрытие, что в свою очередь позволяет сохранять хорошие гидравлические свойства трубопровода. Снаружи наносится покрытие из металлического цинка и уникора. 

Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций составляет 25 %.

Примечания

Ссылки 
 svsokol.ru — Официальный сайт
 abireg.ru — «Экономическое чудо» ЛТК «Свободный сокол»

Правобережный округ Липецка
Трубные предприятия России
Предприятия Липецка
Предприятия чёрной металлургии СССР